Ялець-андруга (Telestes) — рід коропових риб. Раніше розглядався у складі роду Leuciscus.

Види 
Містить 14 видів:
 Telestes beoticus (Stephanidis, 1939)
 Telestes croaticus (Steindachner, 1866)
 Telestes dabar Bogutskaya, Zupančič, Bogut & Naseka, 2012
 Telestes fontinalis (M. S. Karaman (sr), 1972)
 Telestes karsticus Marčić, Buj, Duplić, Ćaleta, Mustafić, Zanella, Zupančič & Mrakovčić, 2011
 Telestes metohiensis (Steindachner, 1901)
 Telestes miloradi Bogutskaya, Zupančič, Bogut & Naseka, 2012
 Telestes montenigrinus (Vuković, 1963)
 Telestes muticellus (Bonaparte, 1837)
 Telestes pleurobipunctatus (Stephanidis, 1939)
 Telestes polylepis Steindachner, 1866
 Telestes souffia (A. Risso, 1827)
 Telestes turskyi (Heckel, 1843)
 †Telestes ukliva (Heckel, 1843)

Література 

Leuciscinae
Роди риб